Plaats in Indonesië
 Tanoh Mirah (Peusangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Tanoh Mirah (Sungai Mas), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat in de provincie Atjeh